Kellojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kellojärvi (sjö, lat 65,38, long 29,25), Kajanaland, 
 Kellojärvi (sjö, lat 64,27, long 29,05), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar